Chorsu peut désigner :
 Chorsu (Samarcande) : musée et galerie d'art à Samarcande 
 Marché de Chorsu : marché à Tachkent en Ouzbékistan
 Chorsu : station de métro à Tachkent 
 Chorsu, Vahdat: ville du Tadjikistan.